

Localidades

 Saint-Marc (Cantal)

 Saint-Marc (Haiti)
 Saint-Marc (arrondissement)

Desambiguações de topônimos